Шоколадные горы () — название нескольких горных массивов в США: